Rus se poate referi la:

 Ruși, grup etnic slav
 Rusii, populație medievală de origine scandinavă
 Ruteni, sau rusini, un alt grup etnic slav
 Rus, nume de familie

Toponime 

 Râul Rus, curs de apă, afluent al râului Someș
 Rus - sat în județul Maramureș, România
 Rus - sat în județul Sălaj, România; comuna cu același nume, a cărui reședință este
 Rus (Jaén), oraș în comunitatea autonomă Andaluzia, Spania

Vezi și 
 Rusu (dezambiguizare)
 Ruseni (dezambiguizare)
 Rușanu
 Rusești (dezambiguizare)
 Rusescu
 Rusănești (dezambiguizare)
 Rusca (dezambiguizare)
 Rusciori (dezambiguizare)
 Rusova (dezambiguizare)
 Russo (dezambiguizare)
 Alte cuvinte derivate din „Rus”: Ruslan, Ruslanova, Rusell, Rusko

Toponime românești